Háječek může být:

malý háj nebo hájek
Černovický háječek, zbytek původního lužního lesa na území města Brna
Háječek (České Budějovice) – park v oblasti zaniklého Krumlovského rybníku, České Budějovice
Háječek (Lužické hory), vrch v Lužických horách 
Lyžařský areál Zborov - Háječek, lyžařský areál v Jeseníkách 
Sportovní areál Háječek, sportovní areál v Hradci Králové (fotbalový stadion, sportovní hala)
Háječek (příjmení), české příjmení